Малая Киреевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Киреевка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.

Украина 
 Малая Киреевка — село в Бершадском районе Винницкой области.

См. также 
 Киреевка